Швейцария принимала участие в Евровидении 1959, проходившем в Каннах, Франция. На конкурсе её представляла Криста Уильямс с песней «Irgendwoher», выступавшая под номером 8. В этом году страна заняла четвёртое место, получив 14 баллов. Комментаторами конкурса от Швейцарии в этом году стали Теодор Халлер и Джорджс Харди, глашатаем – Борис Акуадро.

Национальный отбор 

Национальный отбор состоялся 22 февраля 1959 года в Лозанне. В состав жюри входило три региональных представителя. Победителем стала Криста Уильямс с песней «Irgendwoher», таким образом, став представителем Швейцарии на конкурсе Евровидения.

Страны, отдавшие баллы Швейцарии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Швейцарии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1959»